El término Sainte-Marthe  puede referirse a:

(Quebec) 
 Sainte-Marthe, municipio del Valle del Alto San Lorenzo.
 Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ciudad de Laurentides.

Sainte-Marthe, comuna de Eure.
 Sainte-Marthe, comuna de Lot y Garona.